Daron Malakian, chitarrista dei System of a Down;
Vartan Malakian, pittore armeno-statunitense, padre di Daron.